Miejscowości w USA:
 Danielson – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Windham
Gminy w USA:
 Danielson (ang. Danielson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker